

Вірменія 
 Шаумян — село у марзі (області) Арарат, Вірменія.
 Шаумян — село у марзі Армавір, Вірменія.
 Шаумян — село у марзі Лорі, Вірменія.

Грузія 
 Шаумян — селище міського типу у Марнеульському районі, Грузія.
 Шаумян — місто та райцентр в Нагірно-Карабаській Республіці.

Росія 
 Шаумян — село у Краснодарському краї, Росія.
 Шаумянський — селище міського типу у Ставропольському краї, Росія.

Шаумян — село у АР Крим, Україна.

Див. також 
 Шаумян (прізвище)